James Moorer ist der Name folgender Personen:

* James Moorer (Drehbuchautor), Drehbuchautor und Schauspieler
 James A. Moorer (* 1945), US-amerikanischer Informatiker und Computermusiker